

Statistiche

NCAA 

|-
| align="left"|2005-2006
| align="left"|
| 36 || 35 || 33,5 || 33,5 || 24,8 || 67,6 || 2,6 || 2,8 || 1,1 || 0,9 || 5,1
|-
| align="left"|2006-2007
| align="left"|
| 32 || 32 || 34,3 || 39,6 || 26,9 || 81,4 || 3,7 || 4,3 || 1,6 || 1,1 || 8,6
|-
| align="left"|2007-2008
| align="left"|
| 31 || 29 || 34,4 || 39,4 || 30,1 || 78,3 || 4,2 || 3,6 || 1,3 || 0,8 || 6,4
|-
| align="left"|2008-2009
| align="left"|
| 35 || 35 || 30,3 || 36,2 || 30,9 || 80,5 || 4,5 || 3,8 || 1,7 || 0,7 || 7,1
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2"|Carriera
| 134 || 131 || 33,1 || 37,1 || 27,8 || 78,3 || 3,7 || 3,6 || 1,4 || 0,8 || 6,7
|}

NBA

Regular Season 

|-
| align="left" rowspan=3|2009-2010
| align="left"|
| 9 || 0 || 13,1 || 44,8 || 25,0 || 66,7 || 1,6 || 0,8 || 0,4 || 0,4 || 5,0
|-
| align="left"|
| 5 || 0 || 4,6 || 37,5 || 0,0 || 100 || 0,6 || 0,4 || 0,2 || 0,0 || 2,2
|-
| align="left"|
| 13 || 4 || 14,9 || 43,8 || 43,5 || 66,7 || 1,1 || 0,9 || 0,6 || 0,2 || 6,2
|-
| align="left" rowspan=3|2010-2011
| align="left"|
| 3 || 0 || 6,8 || 20,0 || 0,0 || 0,0 || 0,7 || 0,7 || 0,3 || 0,3 || 0,7
|-
| align="left"|
| 9 || 0 || 9,3 || 33,3 || 30,0 || - || 0,7 || 0,7 || 0,1 || 0,1 || 1,9
|-
| align="left"|
| 12 || 0 || 10,5 || 28,6 || 26,9 || 63,6 || 1,3 || 2,0 || 0,8 || 0,3 || 3,2
|-
| align="left"|2012-2013
| align="left"|
| 51 || 36 || 22,7 || 40,7 || 32,5 || 70,3 || 2,4 || 2,3 || 1,0 || 0,3 || 5,1
|-
| align="left"|2013-2014
| align="left"|
| 75 || 0 || 8,5 || 36,2 || 20,7 || 69,8 || 0,9 || 1,0 || 0,5 || 0,1 || 1,8
|-
| align="left"|2014-2015
| align="left"|
| 52 || 18 || 14,1 || 40,0 || 37,5 || 72,9 || 1,7 || 1,1 || 0,8 || 0,2 || 3,9
|-
| align="left"|2015-2016
| align="left"|
| 80 || 43 || 24,4 || 39,8 || 34,5 || 72,8 || 2,7 || 1,8 || 0,9 || 0,2 || 7,3
|-
| align="left"|2016-2017
| align="left"|
| 65 || 20 || 26,6 || 42,4 || 37,3 || 78,4 || 2,8 || 2,6 || 1,3 || 0,4 || 7,8 
|-
| align="left"|2017-2018
| align="left"|
| 65 || 35 || 24,8 || 41,8 || 39,2 || 76,9 || 2,3 || 1,9 || 0,9 || 0,4 || 8,4
|-
| align="left" rowspan=2|2018-2019
| align="left"|
| 49 || 49 || 31,2 || 42,9 || 35,2 || 75,0 || 3,1 || 1,4 || 1,0 || 0,5 || 9,4
|-
| align="left"|
| 26 || 6 || 19,6 || 39,6 || 29,6 || 74,2 || 2,5 || 1,4 || 1,0 || 0,2 || 4,7
|-
| align="left"|2019-2020
| align="left"|
| 62 || 35 || 27,9 || 37,8 || 32,9 || 80,5 || 3,5 || 2,5 || 0,8 || 0,5 || 10,3
|-
| align="left"|2020-2021
| align="left"|
| 56 || 25 || 27,3 || 41,5 || 33,5 || 80,0 || 2,9 || 2,2 || 0,8 || 0,5 || 7,6
|-
| align="left"|2021-2022
| align="left"|
| 59 || 16 || 18,6 || 37,6 || 31,9 || 68,3 || 2,4 || 1,3 || 0,7 || 0,4 || 5,2
|-
| align="left"|2022-2023
| align="left"|
| 16 || 0 || 7,6 || 41,2 || 40,0 || 75,0 || 0,7 || 0,6 || 0,6 || 0,1 || 2,4
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2"|Carriera
| 707 || 287 || 21,1 || 40,2 || 34,4 || 74,0 || 2,3 || 1,7 || 0,8 || 0,3 || 6,3
|}

Altri progetti

Collegamenti esterni

Cestisti figli d'arte